Новый Чиркей — название населённых пунктов в России:

 Новый Чиркей — село в Буйнакском районе Дагестан, в 1950 году включено в состав села Чиркей.

 Новый Чиркей — село в Кизилюртовском районе Дагестан.
 Новый Чиркей — с 1944 по 1958 годы название села Галайты в Ножай-Юртовском районе Чечни.